Sanilhac (Ardèche)
Sanilhac (Dordogne)